Sugambria ist Namensbestandteil folgender Studentenvereine:

 KDStV Sugambria (Jena) Göttingen
 W.K.St.V. Unitas Sugambria Osnabrück, ein Verein im Unitas-Verband

Siehe auch:
 Sugambrer